

Patronyme 
 André-Aimé Pariset (1795-1872), administrateur colonial français.
 Bernard Pariset (1929-2004), sportif français.
 Charles-Joseph Pariset (1807-1886), employé supérieur de ministère et receveur des finances, auteur de monographie et d'études économiques et sociales, connu dans le midi sous son nom lorrain familier Félicien Pariset.
 D.P. Pariset (1740-?), dessinateur et graveur
 Étienne Pariset (1770-1847), médecin français.
 Eric Pariset (1961-), sportif français.
 François-Georges Pariset (1904-1980), historien de l'art français.

Toponyme 
 Seyssinet-Pariset, commune française du département de l'Isère.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme